Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2020 was het 33ste seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 29 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 18 oktober op het Autódromo do Estoril in Portugal.

Vanwege de coronapandemie werden diverse wedstrijden afgelast, waardoor er een verkort wereldkampioenschap plaatsvond.

Kalender 
Op 21 november 2019 werd de kalender van het wereldkampioenschap superbike in 2020 bekend gemaakt. De races op het Chang International Circuit en de WeatherTech Raceway Laguna Seca keren in 2020 niet terug. Deze ronden worden vervangen door races op de Motorsport Arena Oschersleben en het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op 19 juli 2020 werd er een aangepaste kalender gepresenteerd met een 2e wedstrijd op Aragón en de wedstrijd van Misano werd vervangen door de wedstrijd op Estoril.

Afgelaste races naar aanleiding van de Coronapandemie

Coureurs en teams

Resultaten

Puntensysteem 
 Race 1 en 2

 Superpole Race

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website